Акви́лии, или Акви́ллии (), — древнеримский патрицианский и плебейский род, предположительно, этрусского происхождения, представители которого впервые упоминаются в сохранившихся письменных источниках с начала V века до н. э. По всей видимости, номен данного семейства свидетельствует о том, что его родоначальник служил в царской армии Рима знаменосцем (aquila). Вероятно, со временем это родовое имя к концу существования Республики трансформировалось в когномен, то есть — в прозвище.

Известные представители 
 Гай Аквилий Туск (ум. после 487 до н. э.), консул Республики в 487 году до н. э.;
 Луций Аквилий Корв (ум. после 388 до н. э.), военный трибун с консульской властью в 388 до н. э., разграбивший земли эквов, а в Этрурии — города Кортуоза и Контенебра;
 Марк Аквилий Флор (IV—III вв. до н. э.), римский сенатор;
 Гай Аквиллий Флор (ум. после 258 до н. э.), консул 259 до н. э., участник 1-й Пунической войны. Сын предыдущего;
 Луций Аквилий Галл (ок. 210 — после 170 до н. э.), претор в 176 г. до н. э., получивший в управление Сицилию;
 
 Маний Аквилий (ум. после 71 или 54 до н. э.), монетный триумвир, по разным версиям, в 71 или 54 году до н. э., член судебной коллегии по делу Оппианика в 74 до н. э.;
 Гай Аквилий Галл (ок. 106 — после 66 до н. э.), юрист и коллега Марка Туллия Цицерона по претуре (66 год до н. э.);
 Публий Аквилий Галл (ум. после 55 до н. э.), плебейский трибун Республики 55 года до н. э., вероятный претор. Противник триумвиров Красса и Помпея;
 Маний Аквилий Флор Красс (ум. 43 до н. э.), член преторской коллегии в 43 до н. э.;
 Луций Аквилий, сын Мания, внук Мания, Флор (ум. 30 до н. э.), квестор в Азии в 70 году до н. э., правнук или внук консула 129 года. Брат предыдущего.

См. также 
 Список патрицианских родов Древнего Рима
 Список плебейских родов Древнего Рима

Примечания

Литература